Marya – membro dei maryannu, casta militare di carristi che operava nell'antichità
Marya – cantante e rapper italiana